Ateba peut désigner :
 Charles Ateba Eyene, un écrivain et homme politique camerounais
 Fabien Ateba, un joueur français de basket-ball
 Jean-Hugues Ateba, un footballeur international camerounais
 Joseph Befe Ateba, un évêque camerounais
 Koko Ateba, une chanteuse camerounaise
Brice Ateba, un guitariste camerounais
 Victor Ateba, homme politique camerounais.

Voir aussi 
 Atébas